Чемпинь:

 Чемпинь — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Косьцянский повят.
 Чемпинь — гмина (волость) в Польше, входит в Косьцянский повят, Великопольское воеводство.